Trematomus är ett släkte av fiskar. Trematomus ingår i familjen Nototheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Trematomus